lord kanclerz Wielkiej Brytanii
 lord kanclerz Irlandii
 lord kanclerz Szkocji